Adolf Joszt (1889-1958), profesor technologii chemicznej, rektor Politechniki Lwowskiej
 Feliks Joszt (1872-1940), pułkownik audytor służby sprawiedliwości Wojska Polskiego II RP, ofiara zbrodni katyńskiej